Sára, női keresztnév
 Sára bibliai alak, Ábrahám felesége
 Sára, Bodrogzsadánnyal 1949-ben Sárazsadány néven egyesített egykori község

Lásd még:
 Sara, sumer isten